Budimir, szláv keresztnév, elemeinek jelentése lenni és béke
 Budimir, családnév

 Horvátország
Budimir falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében

 Szlovákia
Budimír (1927-ig Budimir), Budamér község szlovák neve a Kassai kerületben, a Kassa-vidéki járásban